Згерский — фамилия.

 Известные носители
 Згерский, Геннадий Анатольевич (1928—2013) — советский военачальник Пограничных войск КГБ СССР. Генерал-лейтенант.
 Згерский, Ян Николай (1653—1713) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского.

См. также 
 Згерские-Кашо — польский дворянский род.